Аткинсон има више значења:
 Округ Аткинсон (Џорџија)
 Аткинсон (Илиноис)
 Аткинсон (Небраска)
 Аткинсон (Северна Каролина)